Чибса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чибса, Юссиф (род. 1983) — ганский футболист, полузащитник.
 Чибса, Юссиф Раман (род. 1993) — ганский футболист, полузащитник